Павел Сергеевич Селезнёв:
* Селезнёв, Павел Сергеевич (1917—?) — Герой Социалистического Труда.
 Селезнёв, Павел Сергеевич (род. 2000) — белорусский футболист.